PSI-missing est le single de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 14 semaines pour un total de  exemplaires vendus. C'est le  le plus vendu de Mami Kawada à ce jour (2010).

PSI-missing a été utilisé comme générique d'ouverture et Ame comme thème de l'anime To Aru Majutsu no Index. PSI-missing se trouve sur l'album Linkage.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2008
Toaru Majutsu no Index